Maria Lark (* 20. Juni 1997 in Sibirien, Russland) ist eine US-amerikanische Schauspielerin.

Maria Lark wurde von einer US-Amerikanerin adoptiert und lebt in Redondo Beach, Kalifornien.

Von 2005 bis 2011 spielte sie Bridgette DuBois, die zweite Tochter von Allison DuBois (Patricia Arquette), in der US-amerikanischen Fernsehserie Medium – Nichts bleibt verborgen.

Weblinks 
 
 

Kinderdarsteller
Filmschauspieler
US-Amerikaner
Geboren 1997
Frau